Termin CEAS ima više značenja.

 N2-(2-karboksietil)arginin sintaza, enzim
 Odbor evropskih vazduhoplovnih društava ()
 Centar za evroatlantske studije (CEAS)